Зубко́вский (Зубко́вская) — русская фамилия.

Известные носители 
 Зубковский, Андрей Фёдорович (1855—1915) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Зубковский, Евгений Васильевич (род. 1930) — заслуженный тренер УССР, Почётный мастер спорта СССР.
 Зубковский, Николай Александрович (1911—1971) — советский солист балета, балетмейстер, педагог.
 Зубковский, Сергей Ростиславович (1938—2021) — советский и российский композитор, пианист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Владимирского государственного университета, председатель творческого объединения композиторов Владимирской области.



Топоним 
 Зубковский — хутор в Ростовской области России.
 Зубковский — ранее название села Бурен-Хем в Каа-Хемском Кожуне Республики Тыва.

См. также 
 Зубков
 Зубовский

Примечания